Dit is een lijst van planetoïden 99701-99800 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| (99701) - || 2002 JW34 || 9 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99702) - || 2002 JN35 || 9 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99703) - || 2002 JU35 || 9 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99704) - || 2002 JX35 || 9 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99705) - || 2002 JY36 || 7 maart 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (99706) - || 2002 JC38 || 8 maart 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (99707) - || 2002 JY38 || 9 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (99708) - || 2002 JN39 || 9 maart 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (99709) - || 2002 JW39 || 10 maart 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (99710) - || 2002 JX39 || 10 maart 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (99711) - || 2002 JK40 || 8 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99712) - || 2002 JR40 || 8 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99713) - || 2002 JS40 || 8 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99714) - || 2002 JQ41 || 8 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99715) - || 2002 JY41 || 8 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99716) - || 2002 JU42 || 8 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99717) - || 2002 JS43 || 9 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99718) - || 2002 JV43 || 9 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99719) - || 2002 JA44 || 9 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99720) - || 2002 JK45 || 9 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99721) - || 2002 JN45 || 9 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99722) - || 2002 JW46 || 9 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99723) - || 2002 JA47 || 9 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99724) - || 2002 JM48 || 9 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99725) - || 2002 JK49 || 9 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99726) - || 2002 JZ50 || 9 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99727) - || 2002 JW52 || 9 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99728) - || 2002 JX54 || 9 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99729) - || 2002 JQ55 || 9 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99730) - || 2002 JL57 || 9 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99731) - || 2002 JM57 || 9 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99732) - || 2002 JN57 || 9 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99733) - || 2002 JB58 || 9 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99734) - || 2002 JN61 || 8 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99735) - || 2002 JT61 || 8 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99736) - || 2002 JW61 || 8 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99737) - || 2002 JQ63 || 9 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99738) - || 2002 JN64 || 9 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99739) - || 2002 JT64 || 9 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99740) - || 2002 JO65 || 9 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99741) - || 2002 JX66 || 10 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99742) - || 2002 JY68 || 7 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99743) - || 2002 JP69 || 7 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99744) - || 2002 JZ69 || 7 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99745) - || 2002 JK71 || 8 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99746) - || 2002 JJ73 || 8 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99747) - || 2002 JK74 || 9 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99748) - || 2002 JP77 || 11 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99749) - || 2002 JF79 || 11 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99750) - || 2002 JC83 || 11 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99751) - || 2002 JG83 || 11 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99752) - || 2002 JK84 || 11 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99753) - || 2002 JC85 || 11 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99754) - || 2002 JV88 || 11 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99755) - || 2002 JZ88 || 11 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99756) - || 2002 JH90 || 11 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99757) - || 2002 JK90 || 11 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99758) - || 2002 JN90 || 11 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99759) - || 2002 JY99 || 8 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99760) - || 2002 JN100 || 15 maart 2002 || Fountain Hills || Fountain Hills
|-
| (99761) - || 2002 JK101 || 15 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99762) - || 2002 JF102 || 9 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99763) - || 2002 JG102 || 9 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99764) - || 2002 JK102 || 9 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99765) - || 2002 JZ102 || 9 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99766) - || 2002 JC103 || 9 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99767) - || 2002 JP104 || 11 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99768) - || 2002 JW104 || 11 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99769) - || 2002 JD106 || 14 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99770) - || 2002 JU106 || 11 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (99771) - || 2002 JE110 || 11 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99772) - || 2002 JL110 || 11 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99773) - || 2002 JC112 || 11 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99774) - || 2002 JL112 || 11 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99775) - || 2002 JA113 || 13 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (99776) - || 2002 JP114 || 13 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99777) - || 2002 JR114 || 13 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99778) - || 2002 JC115 || 13 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99779) - || 2002 JN115 || 15 maart 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (99780) - || 2002 JM116 || 3 maart 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (99781) - || 2002 JY118 || 5 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (99782) - || 2002 JA121 || 5 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (99783) - || 2002 JE127 || 7 maart 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (99784) - || 2002 JT129 || 8 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99785) - || 2002 JU133 || 9 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99786) - || 2002 JD141 || 10 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (99787) - || 2002 JM146 || 15 maart 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (99788) - || 2002 KV1 || 16 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99789) - || 2002 KE2 || 18 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (99790) - || 2002 KS2 || 18 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (99791) - || 2002 KD4 || 18 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (99792) - || 2002 KN4 || 16 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99793) - || 2002 KO4 || 16 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99794) - || 2002 KS5 || 16 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99795) - || 2002 KM6 || 19 maart 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (99796) - || 2002 KL12 || 17 maart 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (99797) - || 2002 KJ13 || 18 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (99798) - || 2002 LT || 2 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99799) - || 2002 LJ3 || 5 juni 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (99800) - || 2002 LF7 || 2 juni 2002 || Palomar || NEAT|}

Planetoïdenlijsten